Tschistopolje () ist der Name mehrerer Orte in Russland:

 Tschistopolje (Kaliningrad, Osjorsk) im Rajon Osjorsk (Jodszinn, 1936–1938 Jodschinn im Kreis Darkehmen, 1938–1946 Sausreppen im Kreis Angerapp)
 Tschistopolje (Kaliningrad, Prawdinsk) im Rajon Prawdinsk (Bothkeim, Kreis Bartenstein)
 Tschistopolje (Kaliningrad, Slawsk, Bolschakowo) im Rajon Slawsk (Klein Obscherningken, 1938–1946 Kleinwalde, Kreis Niederung (Elchniederung)) (der Ort ist nicht mehr existent)
 Tschistopolje (Kaliningrad, Slawsk, Timirjasewo) im Rajon Slawsk (Naudwarrischken, 1931–1946 Adelshof, Kreis Tilsit-Ragnit) (der Ort ist nicht mehr existent)

Siehe auch:
 Tschystopillja, ukrainische Entsprechung